Kitunda se poate referi la:

Așezări umane 
 Kitunda, așezare în Tanzania
 Kitunda, așezare în Tanzania
 Kitunda, așezare în Tanzania

Hidronime
 Kitunda, lac în Uganda

Note 
 GeoNames Database